Açaí, palmeira também chamadada de açaí
 Juçara (etnia)

Municípios
Jussara (Paraná)
Jussara (Bahia)
Jussara (Goiás)
APA
Parque da Jussara (Maranhão)

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de biologia